Кристофер Стефен «Крис» Коупленд (; родился 17 марта 1984 года в Ориндже, штат Нью-Джерси) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позициях лёгкого и тяжёлого форварда.

Ранние годы 
В 2006 году окончил Колорадский университет в Боулдере. В 2007 году играл в команде лиги развития НБА «Форт-Уэрт Флайерз». В сезоне 2007/2008 годов переехал в Европу.

Профессиональная карьера 
16 июля 2012 года Коупленд подписал негарантированный контракт с командой НБА «Нью-Йорк Никс». Дебютировал 2 ноября в игре с командой в «Майами Хит». Провел в сезоне 56 игр, из них в старте — 13. Набирал в среднем за матч 8.7 очков и 2.1 подборов. Рекорд по количеству очков — 33, установил в матче с «Атланта Хокс»..

15 июля 2013 года официально стал игроком «Индиана Пэйсерс». Игрок подписал двухлетний контракт на общую сумму в 6,1 миллиона долларов.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Knicks sign forward Chris Copeland
 Notebook: Knicks 104, Heat 84
 Notebook: Knicks 98, Hawks 92

Баскетболисты США
Игроки «Форт-Уэрт Флайерз»
Игроки БК «Оспиталет»
Игроки БК «Окапи»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки БК «Тофаш»
Игроки БК «Андорра»